Тикамгарх:

 Тикамгарх — город в индийском штате Мадхья-Прадеш.
 Тикамгарх — округ в индийском штате Мадхья-Прадеш.